Фонтен-Франсез () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 2845 человек.

Код INSEE кантона — 2113. Всего в кантон Фонтен-Франсез входят 11 коммун, из них главной коммуной является Фонтен-Франсез.

Коммуны кантона 

 Бурберен — население 308 чел.
 Шом-э-Куршан — население 142 чел.
 Дампьер-э-Фле — население 108 чел.
 Фонтен-Франсез — население 951 чел.
 Фонтенель — население 127 чел.
 Лисе-сюр-Венжан — население 94 чел.
 Монтиньи-Морне-Вильнёв-сюр-Венжан — население 366 чел.
 Орен — население 99 чел.
 Пуйи-сюр-Венжан — население 112 чел.
 Сен-Морис-сюр-Венжан — население 185 чел.
 Сен-Сен-сюр-Венжан — население 353 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор